Terl est un personnage du roman de science-fiction de L. Ron Hubbard Terre champ de bataille (en anglais : Battlefield Earth), ainsi que de son adaptation au cinéma.
 TERL : code des trains TER à destination de la gare de Laon (avec L pour Laon).